Der Dreiband Grand Prix 1987/8 war das 8. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 6. bis zum 8. November 1987 in Madrid statt.

Das BWA-Turnier wurde als "GRAND-PRIX MADRID" ausgetragen.

Geschichte 
Mit allen Turnierrekorden, wobei der Generaldurchschnitt (GD) von 1,901 herausragt, gewann der Japaner Nobuaki Kobayashi den Grand-Prix in Madrid. Im Finale besiegte er den Schweden Torbjörn Blomdahl mit 3:2 Sätzen. Den japanischen Erfolg bestätigte Junichi Komori mit Platz drei.

Turniermodus 
Das ganze Turnier wurde auf drei Gewinnsätze bis 15 Punkte gespielt.

Bei MP-Gleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 SP = Satzpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Abschlusstabelle

KO-Runde 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: 1. Satz/2. Satz/3. Satz/4. Satz/5. Satz

Einzelnachweise 

1987/8
Karambolageveranstaltung 1987
Billardturnier in Madrid